Donzac, commune française de la Gironde
 Donzac, commune française de Tarn-et-Garonne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France